Bryan é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Bryan (Geórgia)
Condado de Bryan (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos